Ikarus 280 — венгерский городской сочленённый высокопольный среднеприводный автобус особо большой вместимости фирмы Ikarus, выпускавшийся в 1973—2002 годах.

Конструкция 
Двигатель расположен горизонтально под полом пассажирского салона в пределах колёсной базы. Помимо дизеля Rába, автобусы оснащали двигателями компаний MAN, DAF, Cummins. У модификаций, поставляемых в СССР, кабина водителя полностью отделена от салона, расположение сидений — трёхрядное.

Подвеска пневматическая, с регулятором уровня положения кузова. Тормозные механизмы всех колёс — барабанные.

История 
Выпуск Ikarus 280 начался в 1973 году. За двадцать лет выпуска было более пятидесяти модификаций. Эти автобусы поставлялись в страны СЭВ, страны третьего мира и даже собирались на Кубе. В СССР они работали практически во всех регионах.

Выпуск этих автобусов для Венгрии завод Ikarus прекратил в 1993 году. Он перешёл на выпуск более современных машин 400-й серии. Но на этом история автобуса не закончилась. Завод продолжал параллельно выпускать автобусы 200-й серии для других стран, кроме того был налажен восстановительный ремонт — обновлялось более 80 % конструктивных элементов, что позволяло из старого автобуса получить почти новый. Окончательно серийный выпуск автобусов 200-й серии в Венгрии был прекращён в 2003 году, последняя партия автобусов модификации 280.33О была отправлена в Таджикистан.

В 1994 году сборку автобусов Ikarus 280 освоил московский завод «Тушино-Авто» (ТМЗ). Сначала это была досборка почти готовых машин, затем завод сам освоил многие производственные операции. Так, в 1996 году появилась модификация Ikarus 280.33М. От базовой — Ikarus 280.33 — её отличали дисковые мосты и цвет (он стал стандартным московским — бело-зелёным). Также изменилось количество сидений. 

В 2004-2006 годах часть из автобусов модели 280.33М переоборудовалась на работу с КПГ на СВарЗе. Фирма Raba-motors модернизировала двигатели Raba D10 до модели Raba G10, компании Woodward (США) и DELTEC (Европа) поставляли газовое оборудование, а НПФ "Реал-Шторм" (г. Ижевск) поставлял металлокомпозитные баллоны. СВарЗ усиливал крышу автобуса и монтировал на неё две кассеты с 5-тью и 3-мя металлокомпозитными баллонами типа 3 объёмом по 123 л. Такие машины поступали в 11 автобусный парк "ГУП Мосгортранс" и работали там до 9 мая 2013 года, когда все газовые машины парка были сняты с эксплуатации из-за взрыва газового ЛиАЗа-5293. Одна из них сохранена, как музейный экспонат.

Автобусы Ikarus 280, поставляемые в СССР, красились в жёлтый цвет, а автобусы, поставляемые в Российскую Федерацию, красились в бело-красный цвет и белый цвет для Санкт-Петербурга.

Выпуск в России 
Автобусы модификации Ikarus-280.33М выпускались из машинокомплектов на московском заводе ТМЗ (расположенном в Тушино) в 1994—2001 гг. Автобусы красили уже по новому московскому стандарту и оборудовали новым двигателями RABA D 10, которые отличались от своих предшественников RABA — MAN D 2156H меньшими объемом и токсичностью выбросов выхлопных газов. Первый автобус марки Ikarus 280.33М, полностью собранный в Москве, поступил на испытания в ФАТП на 157-й маршрут в 1996 году. Автобус выдержал испытания, и данная модель серийно выпускалась вплоть до 2001 года. Концом производства данной модели послужило закрытие головного завода IKARUS в венгерском городе Секешфехерваре. Завод ТМЗ спроектировал ещё две модели автобуса для Москвы — Московит-6222 и Тушинец-6280. Прототипом автобуса Тушинец-6280 был Ikarus 280.64, а прототипом автобуса Московит-6222 был Ikarus 435.17А2; ограниченной серией был выпущен лишь Московит-6222.

Выпуск автобусов на ТМЗ был вызван тем, что в России на тот момент серийно не производилась ни одна сочленённая модель автобуса, а пассажиропотоки в Москве оставались напряжёнными. Однако в 2001 году, когда завод «Ikarus» оказался на грани банкротства, и выпуск Ikarus 280 прекратился полностью, — в России на заводе ЛиАЗ было налажено производство ЛиАЗ-6212.

Сохранившиеся экземпляры 
В Москве сохранились несколько автобусов Ikarus 280 различных модификаций, являющихся экспонатами Музея наземного городского пассажирского транспорта. Из них наиболее известен являющийся ходовым автобус с бортовым номером 09476.

Также в Москве несколько автобусов данной марки до недавнего времени курсировали между крупнейшими торговыми центрами, однако в течение 2016 года все они были отстранены от эксплуатации.

После 2016 года крупнейшим городом России, где автобусы семейства Ikarus 280 находились в регулярной эксплуатации, являлся Екатеринбург — но там эксплуатировались автобусы модификации 283.10, по состоянию на конец марта 2020 года 47 машин, так же там до 2019 года эксплуатировались 3 Ikarus 280.80, с 1 июля 2021 года эксплуатация автобусов Ikarus в Екатеринбурге прекращена. 

По состоянию на осень 2021 года, автобусы Ikarus 280 продолжают работать (на сезонных маршрутах, обслуживающих летом «дачные» перевозки) только в двух городах России: Курск и Саратов. Последними городами СНГ с автобусами данной модели в эксплуатации были  Кишинёв и Душанбе. Эти партии автобусов были поставлены из Венгрии уже после распада СССР, в 1998 и 2003 годах, соответственно. В течение 2019-2021 годов, все Икарусы в Душанбе и Кишинёве были отставлены от эксплуатации.

Заводские модификации

Достоинства 
Основные достоинства автобуса — хорошая приспособленность к сложным климатическим условиям, высокая надежность и ремонтопригодность, очень мягкая подвеска, удобная планировка салона и высокая пассажировместимость. Мощная независимая отопительная система «Сирокко», мягкие и удобные кресла, широко открывающиеся большие окна, проход, в котором легко разойтись двум пассажирам.

Недостатки 
К недостаткам можно отнести: большую высоту пола салона автобуса, обусловленную центральным расположением двигателя, из-за чего посадка/высадка пассажиров может быть затруднена; Очень часто в угоду лёгкости ремонта в автопарках лишали автобусы системы отопления. Так, в Мурманске, например, Икарусы получили прозвище «БМРТ» из-за сильного обледенения салона зимой (БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер).

Во времена новой России существенным недостатком Икарусов стала дороговизна, и, как следствие, дефицит запчастей. В результате многие автобусы, обладающие потенциально очень большим ресурсом, были досрочно выведены из эксплуатации. К примеру, в Петрозаводске уже в 2004 году местная автоколонна полностью отказалась от 280-х Икарусов.

Ikarus 280T 
На базе сочлененной модели 280 с 1975 по 1992 год выпускались небольшими партиями троллейбусы под обозначением 280Т. Троллейбусы имели электрооборудование различных производителей, в том числе и советское электрооборудование троллейбусного завода ЗиУ (Завода имени Урицкого), но чаще применялось венгерское Ganz.

Галерея 
Показать все фотографии

Источники 
 Журналы «За рулём»
 Журнал «Мир грузовиков»
 Журнал «Коммерческие автомобили» 2000 год

Примечания

Ссылки 

 Материал об автобусах Ikarus 280 на сайте Харьков Транспортный
 Икарус-280 Автобус, который мы потеряем?
 Фотографии автобусов Ikarus 280 на фотогалерее Fotobus
 Фотографии московских «икарусов»

 0280
Сочленённые автобусы